Ганс Катцер (; 31 января 1919, Кёльн — 18 июля 1996, Кёльн) — немецкий политик, министр труда и социального порядка Германии (1965—1969).

Биография 
С 1929 года состоял в католическом молодёжном , не смог окончить гимназию, поскольку в 1933 году отец остался без работы. Прошёл курс коммерции в текстильном производстве в профессиональном училище Мёнхенгладбаха. В 1938 году был мобилизован на работы, затем переведён на военную службу. В 1941—1942 годах участвовал в битве за Москву и перенёс тяжёлую пневмонию. Закончил войну лейтенантом пехоты.

В 1944 году принял активное участие в создании ХДС. С 1950 по 1963 год работал в . В 1957 году избран в бундестаг и сохранял мандат до 1980 года, в 1960 году вошёл в федеральное правление ХДС.

26 октября 1965 года получил портфель министра труда во втором правительстве Людвига Эрхарда, 1 декабря 1966 года сохранил его при формировании правительства Кизингера. 21 октября 1969 года было сформировано правительство Вилли Брандта, в которое Катцер не вошёл.

С 1979 по 1984 год — депутат Европейского парламента. В 1979 году являлся членом Комитета по транспорту, с 1979 по 1982 год — заместитель председателя Европарламента, в 1983—1984 состоял в Делегации по связям с Китайской Народной Республикой.

Труды 
 Stabilität und Fortschritt. Wortlaut der Rede vor der Bundeskonferenz des Ständigen Ausschusses christlich-sozialer Arbeitnehmerkongresse am 1. Oktober 1966 in Nürnberg.
 Aspekte moderner Sozialpolitik. Köln 1969.
 Anpassung oder Integration? Zur gesellschaftlichen Situation älterer Menschen. Eichholz 1973.
 Soziale Partnerschaft. In: Rainer Barzel (Hg.): Sternstunden des Parlaments. Heidelberg 1989, S. 223—246.

Примечания

Литература 
 
 : 99 Bonner Köpfe, durchgesehene und ergänzte Ausgabe, Fischer-Bücherei, Frankfurt am Main 1965, S. 141ff.
  (Hrsg.): Hans Katzer — Partnerschaft statt Klassenkampf. Köln, 1989.
 Birgit Frese: Anstöße zur sozialen Reform. Hans Katzer, die Sozialausschüsse und ihre Vorschläge zur Schaffung einer partnerschaftlichen Wirtschaftsordnung. Diss. Düsseldorf 2000.
 : Hans Katzer. Zur Erinnerung an einen rheinischen Sozialpolitiker. In: Historisch-Politische Mitteilungen 5 (1998), S. 167—174.
 Günter Buchstab: Hans Katzer (1919—1996). In: Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Band 11. Münster 2004, S. 300—312, 347—348.

Ссылки 
 
 

Участники Второй мировой войны (Германия)
Пехотинцы Второй мировой войны
Офицеры вермахта
Члены Христианско-демократического союза Германии
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Министры труда Германии
Второй кабинет Людвига Эрхарда
Кабинет Курта Георга Кизингера
Депутаты Европарламента от Германии
Депутаты Европарламента (1979—1984)